

Persone 
 Belly, all'anagrafe Ahmad Balshe – rapper, cantautore e produttore discografico palestinese naturalizzato canadese
 Lead Belly, all'anagrafe Huddie William Ledbetter – cantante e chitarrista statunitense
 Léon Belly – pittore francese
 Pietro Belly – militare e ingegnere italiano

Altro 
 Belly – gruppo musicale statunitense alternative rock di Boston 
 Belly – film del 1998 diretto da Hype Williams
 Belly – fiume del Canada